FA Cup Finalen 2010 var den 129. udgave af FA cup finalen. Kampen blev spillet 15. maj 2010 på Wembley Stadium, London, foran 88.000 tilskuere og 5 millioner britiske Tv-seere. Kampen blev spillet mellem vinderne af FA Cuppen 2009 Chelsea og FA Cuppen 2008 Portsmouth. Kampen blev dømt af dommeren Chris Foy fra Merseyside.

Kampen

Kilder 

Fodbold i 2010
2010